
Molekulska formula -{C18H25N}- se može odnositi na:
 Dimemorfan
 Volazocin